Jacques Lacarrière ist der Name folgender Personen:

* Jacques Lacarrière (Eishockeyspieler) (1906–2005), französischer Eishockeyspieler und -funktionär 
 Jacques Lacarrière (Schriftsteller) (1925–2005), französischer Schriftsteller